Британец Энди Маррей — победитель турнира.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 9 представителей Топ-10. В соревновании из-за травмы запястья не принял участие № 4 в мире и победитель розыгрышей 2008 и 2010 годов Рафаэль Надаль. Первым номером посева стал чемпион двух последних турниров Новак Джокович. Первая ракетка мира неожиданно оступился на стадии третьего раунда, где проиграл № 28 посева Сэму Куэрри. Семикратный победитель и финалист двух последних розыгрышей Уимблдона Роджер Федерер выступал на турнире в качестве третьего номера посева. Швейцарец смог выйти в полуфинал, где в пяти сетах проиграл шестому номеру посева Милошу Раоничу. Для 25-летнего представителя Канады выход в финал стал первым на Больших шлемах. В решающем матче он сразился с чемпионом 2013 года и вторым номером посева Энди Марреем. Раоничу не удалось справиться ещё с одним фаворитом — после трёх сетов победу отпраздновал британец Маррей. Для него этот успех стал вторым на Уимблдоне и третьим на турнирах серии Большого шлема.

В основной сетке турнира приняли участие шесть представителей России. Лучше всех выступить смог Андрей Кузнецов, который добрался до третьего раунда, где проиграл № 5 посева Кэю Нисикори.

Посев 

  Новак Джокович (Третий раунд)
 ''' Энди Маррей (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд, отказ)
  Милош Раонич (Финал)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд, отказ)
  Доминик Тим (Второй раунд)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Давид Гоффен (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Третий раунд)
  Ник Кирьос (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон ''(Второй раунд)

<ol start=17>
  Гаэль Монфис ''(Первый раунд)
  Джон Изнер ''(Третий раунд)
  Бернард Томич ''(Четвёртый раунд)
  Кевин Андерсон ''(Первый раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Первый раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
  Иво Карлович ''(Второй раунд)
  Александр Зверев ''(Третий раунд)
  Виктор Троицки ''(Второй раунд)
  Бенуа Пер ''(Второй раунд)
  Джек Сок ''(Третий раунд)
  Сэм Куэрри ''(Четвертьфинал)
  Пабло Куэвас ''(Первый раунд)
  Александр Долгополов ''(Второй раунд)
  Жуан Соуза ''(Третий раунд)
  Люка Пуй (Четвертьфинал)

 Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Раду Албот (Второй раунд)
  Мэттью Бартон (Второй раунд)
  Рубен Бемельманс (Первый раунд)
  Мариус Копил (Первый раунд)
  Александр Кудрявцев (Первый раунд)
  Тристан Ламасин (Первый раунд)
  Лукаш Лацко (Третий раунд)
  Ёсихито Нисиока (Первый раунд)
  Деннис Новиков (Второй раунд)
  Альбано Оливетти (Первый раунд)
  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
  Игорь Сейслинг (Первый раунд)
  Люк Сэвилл (Первый раунд)
  Маркус Уиллис (Второй раунд)
  Бьорн Фратанджело (Первый раунд)
  Франко Шкугор (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дастин Браун (Второй раунд)
  Лиам Броуди (Первый раунд)
  Брайдан Клейн (Первый раунд)
  Александер Уорд (Первый раунд)
  Джеймс Уорд (Первый раунд)
  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Брайан Бейкер (PR, первый раунд)
  Жюльен Беннето (PR, второй раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (PR, третий раунд)
  Лу Яньсюнь (PR, второй раунд)
  Флориан Майер (PR, первый раунд)
  Янко Типсаревич (PR, первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые